European Touring Car Cup 2013 – dziewiąta edycja pucharu wyścigowego European Touring Car Cup. Składała się ona z czterech rund na torach Autodromo Nazionale di Monza, Slovakiaring, Salzburgring, Autodromo di Pergusa oraz na torze Masaryk Circuit. po raz pierwszy od 2011 roku podzielono samochody na trzy kategorie: Super 2000, Super 1600 i Single-makes Trophy. Wygrali je odpowiednio Petr Fulín, Kevin Krammes oraz Mario Dablander.

Lista startowa

Kalendarz wyścigów

Klasyfikacje końcowe

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona European Touring Car Cup 

Sezony European Touring Car Cup
2013 w sportach motorowych
2013 we Włoszech
2013 na Słowacji
2013 w Austrii
2013 w Czechach